Lucy Davis kan syfta på:

 Lucy Davis (skådespelare) (född 1973), brittisk skådespelare
 Lucy Davis (ryttare) (född 1992), amerikansk hästryttare